Plaza de España ist der Name mehrerer großer Plätze in spanischen Städten und einer in Guam:

Spanien
 Plaça d’Espanya in Barcelona
 Plaza de España (Madrid) in Madrid
 Plaza de España (Sevilla) in Sevilla
 Plaza de España (A Coruña) in A Coruña
 Plaza de España (Saragossa) in Saragossa
 Plaza de España (Santa Cruz de Tenerife) in Santa Cruz de Tenerife in der Autonomen Region Kanarische Inseln

Guam
 Plaza de España (Hagåtña) in Hagåtña (früher bekannt als Agana)

Nicaragua
 Plaza de España (Managua)  in Managua Shopping Center in Westteil der Stadt